Trachypodaceae är en familj av bladmossor. Trachypodaceae ingår i ordningen Isobryales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Trachypodaceae 23 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Egentliga bladmossor
Trachypodaceae